Били Џин Кинг је други пут освојила турнир. У финалу је победила Роузмери Касалс са 6:4, 7:6.

Носиоци 

  Били Џин Кинг (победница)
  Роузмери Касалс (финале)
  Вирџинија Вејд (одустала пре почетка турнира)
  Кери Мелвил Рид (полуфинале)
  Франсоаз Дир (треће коло)
  Џуди Тегарт Далтон (четвртфинале)
  Ненси Ричи (треће коло)
  Џули Хелдман (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 1971.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно